George Earl (pintor) (1824 — 1908)
 George Windsor Earl (1813–1865), navegant i etnògraf anglès
 George Earl (1946-2003), music, també conegut com a George Faith

 George Earl Maney (1826 – 1901), diplomàtic estatunidenc
 George Earl Ortman (born 1926), pintor i esculptor estatunidenc